Godier ist der Familienname folgender Personen

 Gertrud Godier (1871–nach 1911), deutsche Opernsängerin (Sopran)

Godier steht für:

 Godier Genoud, ein französisches Rennteam und Motorradspezialist- und -Tuner